Plaats in Indonesië
 Simbang (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Simbang (Mandiraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
Anders
 Simbang (Maleisië), een plaats in Maleisië